Die 126. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  126. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  126. Division (Volksrepublik China)
  126. Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern